Клаич () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Клаич, Векослав (1849—1928) — хорватский историк и писатель.
 Клаич, Михо (1829—1896) — хорватский политик.
 Клаич, Нада (1920—1988) — хорватский историк.

Другое 
 Клаич — село в Сербии, община Лебане Ябланичского округа.